Due incrociatori leggeri della Kaiserliche Marine tedesca hanno portato il nome di SMS Karlsruhe:
SMS Karlsruhe (1912), varato nel 1912 ed affondato nel 1914 a causa di una esplosione interna.
SMS Karlsruhe (1916), entrato in servizio nel 1916 ed autaffondatosi a Scapa Flow nel 1919.